A világon a következő 50 városban a legmagasabb a gyilkosságok aránya – azok közül, amelyeknek legalább 300 000 lakosa van, és minden releváns adat elérhető online.

Országonként

Források

Gyilkosságok